Příjmení Potts nese více různých osobností:

 Annie Potts (* 1952) – americká herečka
 Paul Potts (* 1970) – britský zpěvák
 Thomas Potts (1824–1888) – britsko-novozélandský přírodovědec, ornitolog, entomolog a botanik